USS Jacob Jones je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Jacob Jones (DD-61) 
 USS Jacob Jones (DD-130)
 USS Jacob Jones (DE-130)

Jacob Jones